Supercell (banda) - banda do Japão
 Supercell (empresa) - empresa produtora de jogos eletrônicos da Finlândia